

Интали — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Интали — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Интали — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Интали — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Интали — аул, Келеський район, Туркестанська область
 Интали — село, Кентауська міська адміністрація, Туркестанська область
 Интали — аул, Мактааральський район, Туркестанська область
 Интали — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Интали — село, Отирарський район, Туркестанська область
 Интали — село, Панфіловський район, Жетисуська область
 Интали — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Див. також 
 Інтали